Ниже в алфавитном порядке по странам представлены гербы и эмблемы и знаки различия, содержащие зубчатое колесо в качестве геральдической фигуры.

Государственные гербы

Гербы муниципальных образований

Австрия

Армения

Белоруссия

Италия

Казахстан

Киргизия

Польша

Российская Федерация

Устаревшие и не принятые ГГР РФ

Украина

Узбекистан

Чехия

Знаки отличия

Флаги 

Гербы, содержащие зубчатое колесо